James Ellison ist der Name folgender Personen:

* James Ellison (Fußballspieler, 1901) (1901–1958), englischer Fußballspieler 
 James Ellison (Schauspieler) (1910–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 James Ellison (Funktionär) (* um 1941), US-amerikanischer rassistischer Funktionär 
 James Ellison (Rennfahrer) (* 1980), britischer Motorradrennfahrer
 James Ellison (Fußballspieler, 1991) (* 1991), englischer Fußballspieler 
 James O. Ellison (1929–2014), US-amerikanischer Richter
 James T. Ellison (um 1861–??), US-amerikanischer Gangster